Le Barracuda est un genre de poissons carnivores. Barracuda peut désigner plusieurs choses :

Armement 
 un programme de sous-marins d'attaque français ;
 le Fairey Barracuda est un bombardier-torpilleur/bombardier en piqué de l'aéronavale britannique ;
 le FN Barracuda, le seul revolver produit par la FN Herstal ;
 le modèle de torpille à supercavitation de la firme allemande Diehl BGT, la Barracuda (torpille) ;
 un drone développé par EADS en 2006 ;
  de l'United States Navy.

Fiction 
 Barracuda, film américain réalisé par Harry Kerwin en 1978 ;
 Barracuda, thriller français de Philippe Haïm (1997) avec Jean Rochefort ;
 un personnage de la série télévisée américaine L'Agence tous risques, incarné par Mister T. ;
 Barracuda, série de bande dessinée (6T) de Jean Dufaux et Jérémy, éd. Dargaud, parue entre 2011 et 2016.

Musique 
 The Barracudas, groupe britannique de rock des années 1980 ;
 The Barracuda, chanson des 5.6.7.8's sur leur album Pin Heel Stomp ;
 Barracuda, chanson du groupe rock américain Heart sortie en 1977 sur l'album Little Queen.

Sport 
 Une figure de nage synchronisée ;
 les Barracudas sont l'équipe de baseball de Montpellier.

Autres 
 un modèle de disque dur de la marque Seagate Technology ;
 Barracuda est un personnage de l'univers Marvel, ennemi du Punisher ;
 le Barracuda est un sous-marin fictif du roman Barracuda 945 de Patrick Robinson ;
 le barracuda est un cocktail alcoolisé.

Homonymie de titre